WCBS peut faire référence à :
 un indicatif de radiodiffusion de la côte Est des États-Unis partagé par :
 WCBS-TV, station de télévision du réseau CBS basé à New York, dans l'État de New York ;
 , station de radio (101,1 FM) basée à New York ;
 WCBS (AM), station de radio (880 AM) basée à New York ;
 la World Confederation of Billiard Sports, organisation internationale de billard.

Notes et références